Франц Йегер (; ,  — , ) — австрийско-немецкий певец (тенор) и композитор.

Дебютировал в 1818 году на сцене венского Театра ан дер Вин, с 1820 года пел в Венской придворной опере.

В 1825—1828 гг. солист берлинского Кёнигштедтского театра, затем до 1836 г. пел на сцене Штутгартской оперы. Наиболее успешными были выступления Йегера в операх Моцарта, Россини и Лорцинга. Известен также благодаря особой роли в судьбе Франца Шуберта: песня Шуберта «Schäfers Klagelied», исполненная Йегером в концерте 27 февраля 1819 года, стала первым вокальным сочинением Шуберта, прозвучавшим публично.

Автор множества песен, из которых особой популярностью, как сообщал «Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона», в середине XIX века пользовалась «Der Traum des ersten Kuesses».

Сыновья Йегера, Франц Йегер-младший (1821—1887) и Альберт Йегер (1834—1914), также стали оперными тенорами и пели в Штутгартской опере (в 1843—1884 и 1855—1886 гг. соответственно).

Примечания 

Композиторы Германии
Композиторы по алфавиту
Оперные певцы и певицы Германии
Академические музыканты Германии
Музыканты по алфавиту